Jazdzewski ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Jazdzewski (1907–1995), deutscher Illustrator, Karikaturist und Pressezeichner
 Ludwig von Jazdzewski (1838–1911), polnischer katholischer Theologe; Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses, MdR